Појам Агра може да се односи на:
 Агра, град у Индији
 Агра (Варезе)